Le mot torsion peut désigner diverses notions :

 en mécanique, la torsion est la sollicitation subie par un corps soumis à l'action d'un couple de forces :
 un ressort de torsion peut être
 une barre de torsion, qu'on utilise pour réaliser une balance de torsion,
 un fil de torsion qu'on utilise pour réaliser un pendule de torsion ;

 en mathématiques :
 la torsion d'un groupe est l'ensemble de ses éléments d'ordre fini,
 la torsion d'une courbe gauche (c'est-à-dire non plane) apparaît dans les formules de dérivation du repère de Darboux et du repère de Frenet,
 en géométrie différentielle, la torsion d'une connexion est un invariant d'une variété riemannienne,
 en topologie algébrique, la  et la  sont des invariants d'un CW-complexe ;

 en médecine :
 la torsion testiculaire est une déformation d'un cordon spermatique,
 la torsion de l'estomac est une maladie canine.

 en malacologie : 
 la  chez les gastéropodes.